Navnet Arusha kan henvise til flere artikler:
 Arusha er en by i Tanzania
 Arusha (region) – en af Tanzanias 26 region i den nordlige del af landet.
 Arusha nationalpark – en nationalpark nord for byen.
 Arusha-aftalen – en aftale om fred efter borgerkrigen i Rwanda

Eksterne kilder